Чакси има више значења:

 Чакси (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чакси (Маскану), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику